У сезони 2004/2005 Серије А играло је 20 тимова, први пут после 17 година. Победник је био Јувентус, коме је ово била 28. титула.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2004/2005

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Серија А
Сезона 2004/05. у италијанском фудбалу